Die 14. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1972 in Bangkok (Thailand) ausgetragen. Das Turnier begann am 14. April und endete am 30. April. Sieger wurde Israel durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Südkorea.

Modus 
Die 18 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Südvietnam zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Israel wurde zum sechsten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1972 auf rsssf.com (englisch)

1972
Fußballveranstaltung 1972
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok